Altıntaş (district), een Turks district in de provincie Kütahya
 Altıntaş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Altıntaş